Алькаудете () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Сур. Занимает площадь 238 км². Население — 11 135 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Amigos de Alcaudete
 Portal de Alcaudete
 Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén

Муниципалитеты Хаэна